

Содержание 
Данная сура начинается с восхваления Аллаха Всевышнего, затем в ней рассказывается о ночном путешествии (исра) пророка Мухаммада в Иерусалим. Отсюда название суры «Ночной перенос».

В суре разъясняются знамения Аллаха в сотворении Вселенной и смене ночи и дня, говорится о воздаянии людям в Судный день за их деяния в земном мире. Далее следуют аяты, говорящие о необходимости почтительного отношения к родителям: нужно всегда оказывать им уважение и заботиться о них. В суре приводятся притчи, заповеди и наставления. В этой суре указывается на уникальность и неподражаемость Корана и на то, как бессильны джинны и люди создать подобное, хотя некоторые люди отрицают это. Далее говорится о Духе и его сути, а также о том, что в Священном Коране разъясняется истина и поведение подлинных верующих, которым всегда нужно благодарить Аллаха.

Примечания